A dinastia aquemênida (grego: Ἀχαιμενίδαι; Achaimenídai, em persa antigo Hakhāmanišiya; ) era uma antiga casa real persa. Eles foram a dinastia governante do Império Aquemênida de cerca de 700 a 

Os governantes da dinastia aquemênida, começando com Cambises II, que conquistou o Egito, estão como faraós na vigésima sétima dinastia do Egito.

Árvore genealógica 

Dinastia aquemênida